Șona se poate referi la una din următoarele localități din România:

Comuna Șona, Alba
Șona, Alba, reședința comunei de mai sus
 Șona, Brașov